Bob Collins (1942-2000) – disc jockey statunitense
 Bob Collins (1946-2007) – politico australiano
 Bob Collins (1934-2018) – calciatore australiano
 Bob Collins (1937-2018) – calciatore australiano